De Vecchi (o de Vecchi) puede referirse a:

Personas
 Arturo De Vecchi (1898-1988), deportista italiano, especialista en la modalidad de sable.
 Cesare Maria de Vecchi (1884-1959), militar y político italiano. 
 Manuel De Vecchi (1980-), deportista italiano.
 Renzo De Vecchi (1894-1967), futbolista y director técnico italiano.